Le nom d'îles du Vent peut faire référence à plusieurs groupes d'îles :
 Les îles du Vent de la Polynésie française.
 Les îles du Vent des Antilles.
 Les îles du Vent (Îles de Barlavento) du Cap-Vert.